Михал Садилек (; родился 31 мая 1999 года, Угерске-Градиште, Чехия) — чешский футболист, полузащитник клуба «Твенте» и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Садилек — воспитанник клубов «Словацко» и нидерландского ПСВ. В 2016 году для получения игровой практики он начал выступать за дублирующий состав последнего. 4 ноября в поединке против «Хелмонд Спорт» Михал дебютировал в Эрестедивизи. 7 декабря 2018 года в матче против «Эксельсиора» он дебютировал в Эредивизи за основной состав. 22 декабря в поединке против АЗ Михал забил свой первый гол за ПСВ.

5 октября 2020 года перешёл на правах аренды в клуб «Слован» из Либереца.

В августе 2021 года был арендован клубом «Твенте». 22 апреля 2022 года подписал двухлетний контракт с «Твенте».

Международная карьера 
В 2015 году в составе юношеской сборной Чехии Михал принял участие в юношеском чемпионате Европы в Болгарии. На турнире он сыграл в матчах против Словении, Бельгии и Германии.

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПСВ 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Профиль на сайте Первой лиги Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Твенте»